Stroupets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Струпец) :
Stroupets, village bulgare de l'obchtina de Sliven, situé dans l'oblast de Sliven ;
Stroupets, village bulgare de l'obchtina de Roman, situé dans l'oblast de Vratsa.